Izvorno značenje riječi Xanadu je ljetna prijestolnica Kublaj-kanova carstva.

Xanadu može značiti i:

 Xanadu (1980), film s Olivijom Newton-John iz 1980. Postoji i istoimena pjesma Olivije Newton-John.
 Xanadu (strip), strip Vickija Wymana, koji je počeo izlaziti 1988.
 Xanadu (Titan), svijetla pojava na površini Saturnova mjeseca Titana.
 Project Xanadu je bio rani projekt hiperteksta.
 Xanadu House je pokusna, eksperimentalna kuća.
 Xanadu (glazbenici)

Ostala značenja:
 Xanadu,  izmišljeno imanje, koju je sagradio Charles Foster Kane u filmu Građanin Kane.
 Xanadu 2.0 je nadimak futurističkog imanja Billa Gatesa.
 Xanadu je skladba kanadskog progresivnog rock-trojca glazbene skupine Rush nadahnute pjesmom Samuela Taylora Coleridgea Kublaj-Kan na njihovom albumu A Farewell to Kings iz 1977.
 Xanadu je Falcomova video-igra.
 "Xanadu" je naziv imanja/posjeda/doma/baze strip-junaka Mandraka.